

Écologie et économie 
 Ressource naturelle, substance, organisme ou objet présent dans la nature et qui fait l'objet d'une utilisation.
 Ressource minérale, concentration de matériaux présent naturellement dans la croûte terrestre.
 Ressource non renouvelable, ressource naturelle dont la vitesse de consommation/utilisation/destruction dépasse sa vitesse de création naturelle.
 Ressource renouvelable, ressource naturelle dont le stock peut se reconstituer sur une période courte à l'échelle humaine.
 Ressource financière, somme d’argent servant au financement d’une entreprise.
 Ressources humaines ou capital humain, personnes impliquées dans l'activité d'une organisation.

Biologie 
 Ressource pulsée, ressource uniquement disponible de manière massive et intermittente.
 Ressource génétique, matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle.

Informatique et sciences de l'information 
 Ressource, composant matériel ou logiciel connecté à un ordinateur.
 Ressource du World Wide Web, entité de base du web, identifiée par une .
 Ressource, données embarquées dans des fichiers exécutables (.exe) et bibliothèques dynamiques (.dll) sous Microsoft Windows.
 En bibliographie, une ressource est un document.
 Ressource continue, ressource bibliographique dont la publication se poursuit au cours du temps

Aéronautique 
En aéronautique, une ressource est un changement de trajectoire dans le plan vertical.

Toponymes 
 La Ressource, lieu-dit de l'île de La Réunion.
 Établissement de La Ressource, établissement de la Compagnie de Jésus autrefois installé sur le lieu-dit du même nom.